Stage One Studio est un studio d'enregistrement allemand à Borgentreich. Dirigé par Andy Classen, il est surtout utilisé par des groupes de metal.

Histoire 
Stage One Studio est créé en 1990 par Andy Classen, guitariste de Holy Moses, et est d'abord le studio exclusif du petit label West Virginia Records. Il enregistre tous les groupes du label jusqu'en 1994, dont, outre Holy Moses, Warpath et Incubator. Alors qu'il délaisse Holy Moses, Andy Classen se concentre entièrement sur le studio, sur son travail en tant que producteur et ingénieur du son et commence à travailler pour des labels comme Nuclear Blast, Century Media Records, GUN Records, AFM Records, Metal Blade Records, Massacre Records, Season of Mist...

Discographie 
Stage One Studio devient au cours des années 1990 l'un des studios les plus importants pour le punk hardcore, le metalcore, le thrash metal et le death metal. Dans les années 2000, viennent dans le studio des groupes non-européens comme Criminal, Krisiun, Mantic Ritual ou Solace of Requiem.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Studio d'enregistrement en Allemagne
Fondation en 1990